Aluniș, Alunișu oder Alunișul ist der Name mehrerer Orte 
 in Rumänien:
 Aluniș (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Aluniș (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Aluniș (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Aluniș (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Aluniș (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Aluniș (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Aluniș (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Aluniș (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Aluniș (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Aluniș (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj
 Alunișu (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Alunișu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Alunișu (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov
 Alunișu (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Alunișu (Băiculești), Dorf im Kreis Argeș
 Alunișu (Brăduleț), Dorf im Kreis Argeș
 Alunișul (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Alunișul (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 in der Republik Moldau:
 Aluniș (Rîșcani), Dorf im Rajon Rîșcani.